Brandenburger Zuchthaus steht für:

 Altes Zuchthaus Brandenburg an der Havel, früher Armenhaus, Gefängnis, KZ und Tötungsanstalt, heute Stadtverwaltung und Gedenkstätte
 Justizvollzugsanstalt Brandenburg a. d. Havel in Brandenburg-Görden